Belga, habitants de la Gallia Belgica i Britània a l'època romana
 Belga, habitant del regne de Bèlgica
 Belga, abreviació de Belga News Agency, la principal agència de notícies de Bèlgica
 Belga, moneda de cinc francs belgues de 1926 al 1946
 Belga, marca de cigarretes belgues del 1923 al 2014
 Cafè Belga que es troba a Ixelles a l'edifici de l'antiga Maison de la Radio, plaça Eugène Flagey
 SS Belga, un vaixell mercant suec.
 Beau Belga, un jugador de bàsquet filipí